Hasenwinkel bezeichnet:

 Hasenwinkel, Region in Niedersachsen

 Hasenwinkel (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hasenwinkel (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hasenwinkel (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hasenwinkel (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hasenwinkel (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Hasenwinkel (Bibow), Ortsteil der Gemeinde Bibow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Hasenwinkel, Gutshaus daselbst

 Hasenwinkel (Eichsfeld), dem Höheberg paralleler Randgrat mit Naturschutzgebiet bei Fretterode im thüringischen Eichsfeld
 Hasenwinkel (Sachsen-Anhalt), Naturschutzgebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 Feuchtwiese Hasenwinkel, Flächennaturdenkmal bei Stiege (Harz)

 Zeche Hasenwinkel, ehem. Steinkohlebergwerk in Bochum
Siehe auch:
 Hazewinkel